Landkreis Döbeln, een voormalige landkreis in de Duitse deelstaat Saksen
 Döbeln (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen
 Döbeln (opera), een Fins/Zweedse opera van Sebastian Fagerlund
 Georg Carl von Döbeln, Zweeds militair